Эстафетная гонка по биатлону среди мужчин состоялась 13 февраля 1976 года.

Ссылки 
Заключительный отчет Организационного Комитета XII Зимних Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке стр.66-67 
Результаты гонки на сайте sports-reference.com